Chocolat (1988), een Franse dramafilm
 Chocolat (2000), een Amerikaans-Britse romantische film
 Chocolat (2016), een Franse biografische film
 Chocolade, een lekkernij van cacao
 Chocolat (album)

Zie ook 
 Chocolate (doorverwijspagina)